Rose of the World (1918), een film van Maurice Tourneur
Rose of the World (1925), een film van Harry Beaumont